Moskovskiy Rayon kan syfta på:

Geografi

Belarus 

 Moskovskiy Rayon (kommun i Belarus), Brests voblast, 
 Maskoŭskі rajon, distrikt, Minsks voblast,

Kazakstan 

 Moskva Aūdany, distrikt, Nordkazakstan, 
 Moskovskiy Rayon (region i Kazakstan), Almaty, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar